Hendrik I van Brunswijk-Grubenhagen (1267-1322), hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1279-1291) en Brunswijk-Grubenhagen (1291-1322)
 Hendrik I van Brunswijk-Wolfenbüttel (1463-1514), vorst van Brunswijk-Wolfenbüttel (1495-1514)
 Hendrik I van Brunswijk-Lüneburg (1468-1532), hertog van Brunswijk-Lüneburg (1478-1532)